Höppner oder Hoeppner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Höppner (* 1968), deutscher Politiker (Die Linke)
 Barbara Bartos-Höppner (1923–2006), deutsche Schriftstellerin
 Benjamin Höppner (* 1974), deutscher Schauspieler
 Christian Höppner (* 1956), deutscher Instrumentallehrer, Musikpädagoge und Cellist
 Curt Höppner (1887–1966), deutscher Bauingenieur, Architekt und Direktor der Baugewerkschulen in Deutsch Krone, Frankfurt (Oder), Eckernförde, Münster und Köln
 Ernst von Hoeppner (1860–1922), deutscher General der Luftstreitkräfte
 Franz Höppner (1905–1989), deutscher Politiker (SPD/SED) und Archivar
 Gerd von Hoeppner (1894–1939), deutscher Luftsportfunktionär
 Gerhard Hoeppner (1852–1898), deutscher Verwaltungsbeamter, Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Gregor Höppner (* 1959), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

 Harald Höppner, (* 1972 oder 1973), deutscher Seenotrettungsaktivist
 Hartmut Höppner (* 1967), deutscher politischer Beamter
 Henning Höppner (* 1949), deutscher Politiker (SPD)
 Jakob Höppner (1748–1826), westpreußischer Mennonit
 Joachim Höppner (1946–2006), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Regisseur
 Julius Hoeppner (1839–1893), deutscher Illustrator und Aquarellist
 Karl Ludwig Höppner (1833–1874), kurländischer Mediziner, Chirurg und Hochschullehrer
 Lucienne Höppner (* 1994), deutsche Skispringerin
 Luise Höppner (1907–1999), deutsche Politikerin (SPD/SED)
 Manfred Höppner (* 1934), deutscher Sportmediziner
 Mareile Höppner (* 1977), deutsche Fernsehmoderatorin und Journalistin
 Melanie Höppner (* 1982), deutsche Beachvolleyballspielerin
 Michael Joseph Hoeppner (* 1949), Bischof von Crookston
 Oliver Höppner (* 1973), deutscher Fotograf
 Reinhard Höppner (1948–2014), deutscher Politiker (SPD) und Kirchenfunktionär
 Roland Höppner (* 1967), deutscher Jazzschlagzeuger
 Rolf-Heinz Höppner (1910–1998), deutscher Jurist und SS-Obersturmbannführer
 Rudolf Höppner (1923–1996), deutscher Gewerkschafter (FDGB) und Politiker (SED)

Siehe auch:
 Hoepner
 Hoeppener